Zancona bezeichnet:

 Zancona (Fluss), einen Fluss in der Provinz Grosseto
 Zancona (Toskana), ein Ortsteil (Frazione) der Gemeinde Arcidosso in der Provinz Grosseto